Le sigle URM peut faire référence à :

 Ulster Resistance Movement , groupe paramilitaire loyaliste nord-irlandais ;
 Universal Rocket Module du lanceur russe Angara, en astronautique ;
 Unlimited Register Machine, machine à registres illimités, en informatique ;
 Urząd Rady Ministrów, le bureau du Conseil des ministres de la Pologne, remplacé depuis 1997 par la Chancellerie du président du Conseil des ministres ;
 Užsienio Reikalų Ministerija, le Ministère des affaires étrangères de la Lituanie ;
 URM, filiale réseaux de la société Usine d'électricité de Metz (UEM) - gestionnaire du réseau de distribution électrique sur la ville de Metz, en France ;

 le code ISO 639-3 de l'Urapmin ou Urap, un dialecte du tifal, langue papoue parlée en Papouasie-Nouvelle-Guinée ;
 le code AITA de l'aéroport d'Uriman, au Venezuela ;

voir aussi 
 Urm le fou, album de Philippe Druillet, prix spécial des grand prix de l'Imaginaire en 1976.